Saint-Pardoux (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Pardoux (Haute-Vienne) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Pardoux (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes